Kussel bezeichnet
 Kussel, eine Wuchsform von Pflanzen
 Kussel (Detmold), ein Dorf in Detmold im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Küssel
 Küsel (Begriffsklärung)